Segerstads distrikt kan syfta på:

Segerstads distrikt, Värmland
Segerstads distrikt, Västergötland 
Segerstads distrikt, Öland

Se även
Segerstads församling
Segerstads socken